Mistrzostwa Europy w Curlingu 1986 odbyły się między 9 a 13 grudnia 1986 w duńskim Hvidovre, w Hvidovre Ice Rink.

W rywalizacji udział wzięło 26 drużyn (po 13 kobiecych i męskich). Z uczestnictwa zrezygnowała męska i kobieca reprezentacja Luksemburga. Tak jak wcześniejsza edycja turniej został rozegrany metodą Tripple-Double-Single knock-out.

Tytułów mistrzowskich z 1985 broniły zespoły Szwajcarek i Niemców. W obydwu przypadkach wystąpiły zupełnie inne drużyny. Kobieca reprezentacja Szwajcarii z Liliane Raisin jako skip zdobyła srebrne medale. Niemcy (Roland Jentsch) uplasowali się na 6. miejscu.

W rywalizacji kobiet po roku przerwy triumfowały Niemki (Andrea Schöpp), które w finale pokonały 7:3 Szwajcarki (Liliane Raisin). Na najniższym stopniu podium stanęły Dunki (Maj-Brit Rejnholdt-Christensen), mecz o brąz przeciwko Szkotkom (Gay Deas) zakończył się wynikiem 9:4. Złote medale w konkurencji męskiej przypadły Szwajcarom (Felix Luchsinger), w finale pokonali oni 7:5 Szwedów (Göran Roxin). Pokonując 5:4 Włochów (Andrea Pavani) brązowe medale zdobyli Norwegowie (Tormod Andreassen). 



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
13 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 13 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Trzy najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szwajcarki, Szkotki i Norweżki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 11 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 8 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
5 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
13 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 13 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Trzy najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Niemcy, Szwedzi i Norwegowie rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 11 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 8 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
5 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1986
1986 w curlingu
Curling w Danii
1986 w Danii
Region Stołeczny